Leucht ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Leucht, deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Anne-Kathrin Leucht, deutsche Schwimmerin
 Christian Leonhard Leucht (1645–1716), deutscher Jurist und Publizist
 Erich Leucht (1902–1990), deutscher Schlosser, Gewerkschafter und Politiker (KPD)
 Kurt Leucht (1903–1974), deutscher Ringer
 Kurt W. Leucht (1913–2001), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Robert Leucht (* 1975), österreichischer Germanist
 Valentin Leucht († 1619), deutscher katholischer Priester, Theologe und Autor, kaiserlicher Hofpfalzgraf

Leucht bezeichnet außerdem:
 Die Leucht, ein Waldgebiet bei Kamp-Lintfort